Trifești ist der Name mehrerer Orte

 in Rumänien
 Trifești (Iași), Gemeinde im Kreis Iași
 Trifești (Neamț), Gemeinde im Kreis Neamț
 Trifești (Horea), Dorf im Kreis Alba
 Trifești (Lupșa), Dorf im Kreis Alba

 in der Republik Moldau
 Trifești (Rezina), Dorf im Rajon Rezina